Данкевич — фамилия:

 Данкевич, Иван Петрович (род. 1952) — министр транспорта Украины.
 Данкевич, Павел Борисович (1918—1988) — советский военный, генерал-полковник.

См. также 
 Диневич